Влади́мир Алексе́евич Се́кин (15 мая 1924, Поим — 20 декабря 2005, Стерлитамак) — командир звена 103-го штурмового авиационного полка (230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), полковник, Герой Советского Союза.

Биография 
Владимир Алексеевич Секин родился 15 мая 1924 года в селе Поим (ныне — в Белинском районе Пензенской области) в крестьянской семье. В 1935 году Владимир Алексеевич с семьёй переехал в Стерлитамак. В Стерлитамаке посещал детскую техническую станцию, занимался моделированием самолётов; 1940 году, окончив 8 классов средней школы № 3, поступил в Стерлитамакский нефтяной техникум.

Перед войной оставил нефтяной техникум и начал учиться лётному делу в 101-й стерлитамакской учебной эскадрилье аэрофлота. Перед началом Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в Красную Армию, получил направление на учёбу в Энгельсское военно-авиационное училище. В 1944 году он окончил училище, освоил самолёт-штурмовик Ил-2.

С июня 1944 по май 1945 года на штурмовике Ил-2 воевал в Белоруссии, Польше и Германии. За первую неделю пребывания на фронте лейтенант Секин совершил 28 боевых вылетов; 7 раз самолёт лётчика-штурмовика подбивала вражеская артиллерия.

Первую награду, орден Красной Звезды, Владимир Секин получил в июле 1944 года. Звезду Героя в 1945 году ему вручил маршал Рокоссовский.

После окончания Великой Отечественной войны служил в военной авиации 12 лет — в Северной группе войск, в Закарпатском и Забайкальском военных округах. Освоил штурмовик Ил-10, истребитель МиГ-15бис. Учил молодых лётчиков.

Выйдя в запас в звании подполковника, вместе с супругой Александрой Дмитриевной, сыновьями Владимиром, Валерием и дочерью Натальей вернулся в Стерлитамак. С 1971 года возглавлял Стерлитамакский аэроклуб, до 1987 года был начальником транспортного цеха мебельного комбината.

Скончался 20 декабря 2005 года.

Подвиг 
Звание Героя Советского Союза В. А. Секину присвоено 18 августа 1945 года «за совершённые 130 боевых эффективных штурмовых вылетов на бомбометание и штурмовку живой силы, огневых средств и техники противника и проявленные при этом отвагу, мужество и геройство».

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (18.08.1945);
 орден Ленина (18.08.1945);
 орден Красного Знамени (05.11.1944);
 орден Красного Знамени (18.04.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Отечественной войны 2-й степени (30.08.1944);
 орден Красной Звезды (15.07.1944);
 медали;
 почётный гражданин города Стерлитамака.

Память 
В сквере имени Маршала Г. К. Жукова в Стерлитамаке на Аллее Героев установлен бюст Секина. В 2005 году бюст Героя был установлен в его родной школе № 3. На доме, где жил Герой (улица Мира, 57), установлена мемориальная доска на двух языках — башкирском и русском.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985. — С. 174—204.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979. — Кн. 4. — С. 31—34.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — Т. 5: П-С. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Члены КПСС
Почётные граждане Стерлитамака
Выпускники ИНТ